Ó Cuív ist ein irischer Familienname.

Bekannte Namensträger 
 Brian Ó Cuív (1916–1999), irischer Historiker und Keltist
 Éamon Ó Cuív (* 1950), irischer Politiker (Fianna Fáil) 

Familienname
Irischer Personenname